Месопотамія (Межиріччя, Дворіччя) — історичний регіон на Близькому Сході.
 Стародавня Месопотамія — найдавніша цивілізація.
 Месопотамія (римська провінція) — провінція Римської імперії.
 Месопотамія (фема) — візантійська фема.
 Месопотамія (мандатна територія) — територія, підконтрольна Великій Британії за мандатом Ліги Націй.
 Аргентинська Месопотамія — регіон на півночі Аргентини, між річками Ла-Платою та Уругвай.